Loue kan syfta på följande:

Geografi

Finland 

 Loue (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,

Frankrike 

 Loué, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar